Municipio de Ray puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ray (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Ray (condado de Franklin, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Ray (condado de Morgan, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Ray (condado de Macomb, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Macomb.